

Localidades

Saint-Estèphe (Dordonha)
Saint-Estèphe (Gironde)

Desambiguações de topônimos